Данило Срећковић (Рача Крагујевачка, 2. јул 1921) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1950. || Црвени цвет || Војвода Урош
|-
| 1959. || Три Ане || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1968. || Мартин Крпан с врха (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Командант електране
|}

Спољашње везе 
 
 Данило Срећковић (Музеј позоришне уметности Србије), датум приступа 10. новембар 2017.

Рођени 1921.
Српски глумци
Југословенски глумци
Рачани